В истории христианства много примеров как проявлений антисемитских настроений, так и осуждения антисемитизма со стороны деятелей христианства.

Христианский антисемитизм 
Христианский антисемитизм прослеживается в истории христианства как минимум со II века. Предполагает ненависть к евреям как к носителям иудаизма, например, за то, что те не признают Иисуса Мессией. Распятие Христа рассматривается некоторыми христианскими богословами и другими авторами как совершëнное евреями «богоубийство».

Христиане бывали антисемитами главным образом по мотивам религиозным. Евреи признавались расой отверженной и проклятой не потому, что это низшая раса по крови, враждебная всему остальному человечеству, а потому, что они отвергли Христа. Религиозный антисемитизм есть в сущности, антиюдаизм и антиталмудизм. Христианская религия действительно враждебна еврейской религии, как она кристаллизовалась после того, как Христос не был признан ожидаемым евреями Мессией.

Поскольку в христианстве Иисус считается Богом, «явившимся во плоти», то весь еврейский народ, чьи предки, согласно Новому Завету, участвовали в его распятии, объявлялся «богоубийцами». Такое обвинение не является характерным для ортодоксального христианского богословия, в котором делается акцент на то, что в смерти Иисуса виноваты все грешники, а не только еврейский народ. Но подобные обвинения все же исходили от некоторых авторов и известных деятелей христианства.
«<…> на протяжении всей христианской истории раздаётся обвинение, что евреи распяли Христа. После этого на еврейском народе лежит проклятие. <…> Евреи распяли Христа, сына Божьего, в которого верит весь христианский мир. Таково обвинение.»

Евреи по происхождению, но перешедшие в христианство, перестают быть предметом ненависти со стороны антисемитизма в его христианской интерпретации. Но обращённые из евреев часто были под подозрением, как склонные «иудействовать», то есть сохранять традиционные обычаи, соблюдать еврейские праздники. Для христианского антисемитизма характерна и резко отрицательная характеристика иудаизма.

В Новом Завете 
По мнению большинства исследователей, книги Нового Завета были написаны в I — начале II веков, то есть ещё до полного оформления явления, называемого христианским антисемитизмом. Тем не менее, Новый Завет содержит ряд фрагментов, традиционно интерпретировавшихся некоторыми деятелями церкви как антииудейские, и тем самым способствовавших росту антисемитизма в христианской среде.

К числу подобных мест, в частности, относятся:
 Описание суда Пилата, на котором иудеи, по словам Евангелия от Матфея, берут на себя и своих детей кровь Иисуса (). Впоследствии, опираясь на евангельский рассказ, Мелитон Сардийский (умер ок. 180 г.) в одной из своих проповедей сформулировал понятие «богоубийства», вина за которое, по его утверждению, лежит на всём Израиле. Ряд исследователей прослеживает в канонических Евангелиях тенденцию оправдания Пилата и обвинения евреев, получившую наибольшее развитие в более поздних апокрифах (таких как Евангелие от Петра). Тем не менее, первоначальный смысл стиха  остаётся предметом спора библеистов.
 Полемика Иисуса с фарисеями содержит ряд жёстких высказываний: примером может служить Евангелие от Матфея (), где Иисус называет фарисеев «порождениями ехидниными», «окрашенными гробами», а обращённого ими «сыном геенны». Эти и подобные слова Иисуса впоследствии зачастую переносились на всех евреев. По мнению ряда исследователей, такая тенденция присутствует и в самом Новом Завете: если в синоптических Евангелиях антагонистами Иисуса выступают по преимуществу фарисеи, то в более позднем Евангелии от Иоанна оппоненты Иисуса чаще обозначаются как «иудеи». Именно к иудеям обращено в этом Евангелии одно из самых жёстких выражений Иисуса: «ваш отец диавол» (). Некоторые современные исследователи, однако, склонны рассматривать подобные выражения в Евангелиях в общем контексте античной полемической риторики, тяготевшей к предельной жёсткости.

В современной науке отсутствует единая точка зрения на проблему антииудаизма в Новом Завете. Часть историков ранней церкви рассматривает приведённые выше и ряд других мест Нового Завета как антииудейские (в том или ином понимании слова), в то время как другие отрицают наличие в книгах Нового Завета (и, шире, в раннем христианстве вообще) принципиально негативного отношения к иудаизму. Так, по мнению одного из исследователей: «нельзя считать, что раннее христианство как таковое, в наиболее полном своём выражении, привело к более поздним проявлениям антисемитизма, христианского или какого-либо иного». Всё чаще указывается и на то, что применение понятия «антииудаизм» к новозаветным и другим раннехристианским текстам в принципе анахронично, поскольку современное понимание христианства и иудаизма как двух полностью оформившихся религий неприменимо к ситуации I—II веков. Исследователи стараются определить точных адресатов полемики, отражённой в Новом Завете, показав тем самым, что интерпретация тех или иных фрагментов новозаветных книг как направленных против иудеев вообще несостоятельна с исторической точки зрения.

В то же время, Новый Завет полон высказываний, исключающих ненависть вообще, и антисемитизм в частности: «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей» ().

Об отношении же к евреям, не принявшим Иисуса, апостол Павел в Послании к Римлянам обращается к верующим из язычников со словами:
 «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти…» ()
 «Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» ()

В  апостол Павел также подчёркивает, что Бог не отвергает Свой народ Израиль: «Итак спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперёд знал…» ()

Осуждение антисемитизма

Христианскими мыслителями 
«Предположите, что окружающие Вас люди постоянно говорят с величайшим презрением о Вашем отце и матери и имеют по отношению к ним лишь унижающие ругательства и сарказмы, каковы были бы Ваши чувства? Но это именно происходит с Господом Иисусом Христом. Забывают или не хотят знать, что наш Бог, ставший человеком, еврей, еврей по преимуществу, по природе, что мать его еврейка, цветок еврейской расы, что апостолы были евреи, так же как и все пророки, наконец, что наша священная литургия почерпнута из еврейских книг. Но тогда как выразить чудовищность оскорбления и кощунства, которое представляет собой унижение еврейской расы?»

«Стоящие на совершенно различных позициях, католический философ Жак Маритен и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд одинаково определяют источник ненависти христиан к евреям. По их мнению, он коренится в неосознанной ненависти к Христу, в бунте против „христианского ярма“. Для этих людей „иго Христа“ отнюдь не благо и „бремя его“ совсем не легко. Следовательно, христианский антисемитизм не что иное, как христофобия. Не могущий открыто выразить свою ненависть к христианству, христианский антисемит неосознанно для себя переносит её на евреев, родных по крови Основателю христианства. Он обвиняет евреев в том, что они убили Христа. На самом же деле ему хотелось бы осудить их за то, что Он вышел из их среды, что именно они дали Его миру.»

«…если мы можем относиться по-христиански ко всем, не исключая и иудеев, то мы кругом виноваты, когда этого не делаем. …Вместо того, чтобы прямо в этом покаяться, мы ищем, на кого бы свалить свою вину. Не мы виноваты — виноваты средние века со своим фанатизмом, виновата католическая церковь. Но вот начались гонения на иудеев в наши дни и в странах не католических. Тут уже виновными вместо нас являются сами потерпевшие…
…Кровожадная толпа, собравшаяся у Голгофы, состояла из иудеев; но иудеи же были и те три тысячи, а потом пять тысяч человек, которые по проповеди апостола Петра крестились и составили первоначальную христианскую церковь. Иудеи были Анна и Каиафа, иудеи же Иосиф и Никодим. К одному и тому же народу принадлежали и Иуда, предавший Христа на распятие, и Пётр и Андрей, сами распятые за Христа. Иудей был Фома не верующий в воскресение, и не перестал быть иудеем Фома, уверовавший в Воскресшего и сказавший Ему: Господь мой и Бог мой! Иудей был Савл, жесточайший гонитель христиан, и иудеем из иудеев остался Павел, гонимый за христианство и „паче всех потрудившийся“ для него. И что больше и важнее всего, Он Сам, преданный и убитый иудеями Богочеловек Христос, Он Сам, по плоти и душе человеческой, был чистейшим иудеем.
В виду этого разительного факта не странно ли нам во имя Христа осуждать всё иудейство, к которому неотъемлемо принадлежит и сам Христос, не странно ли это особенно со стороны тех из нас, которые, если и не отреклись прямо от Христа, то во всяком случае ничем не обнаруживают своей связи с Ним?
Если Христос не Бог, то иудеи не более виновны, чем эллины, убившие Сократа. Если же мы признаем Христа Богом, то и в иудеях должно признать народ богорождающий. В смерти Иисуса вместе с иудеями повинны и римляне; но рождество Его принадлежит лишь Богу и Израилю. Евреи, говорят, всегдашние враги христианства; однако во главе антихристианского движения последних веков стоят не евреи, не семиты, а прирождённые христиане арийского племени. Отрицание же христианства и борьба против него со стороны некоторых мыслителей иудейского происхождения имеет и более честный и более религиозный характер, чем со стороны писателей, вышедших из христианской среды. Лучше Спиноза, чем Вольтер, лучше Иосиф Сальвадор, чем г. Эрнест Ренан.»

«<…> на протяжении всей христианской истории раздаётся обвинение, что евреи распяли Христа. После этого на еврейском народе лежит проклятие. <…> Евреи распяли Христа, сына Божьего, в которого верит весь христианский мир. Таково обвинение. Но ведь евреи же первые и признали Христа. Апостолы были евреи, еврейской была первая христианская община. Почему же за это не восхваляют евреев? Еврейский народ кричал: „Распни, распни Его“. Но все народы имеют непреодолимую склонность распинать своих пророков, учителей и великих людей. Пророков всегда и повсюду побивали камнями. Греки отравили Сократа, величайшего из своих сынов. Неужели проклинать за это греческий народ? И не только евреи распяли Христа. Христиане, или называвшие себя христианами, в течение долгой истории своими делами распинали Христа, распинали и своим антисемитизмом, распинали своей ненавистью и своими насилиями, своими услугами сильным мира сего, своими изменами и своим искажением Христовой истины во имя своих интересов.»

Против антисемитизма выступали также такие известные христианские теологи и философы, как католик Жак Маритен (1882—1973), протестант Карл Барт (1886—1968) и многие другие.

Римско-католической церковью 
Осуждение антисемитизма содержалось в энциклике римского папы Пия XI («Mit brennender Sorge», 1937) и ещё ранее в документе, опубликованном Ватиканом в 1928 году.

«Духовные связи и исторические взаимоотношения, связывающие церковь с иудаизмом, делают само собой разумеющимся полное неприятие антисемитизма, как противоречащего духу христианства. Антисемитизм и дискриминация в любых формах несовместимы с достоинством человеческой личности, и этого уже достаточно, чтобы их решительно отвергнуть»

«Неотложный характер и важное значение церковных наставлений об отношении к иудаизму, обращённых к нашим верующим, как и то, что они должны быть точными, объективными и обстоятельными, связаны с опасностью антисемитизма, вспышки которого возникают всё вновь и вновь в разных районах и в различных формах. Речь идёт не только об искоренении из ментальности верующих остатков антисемитизма, ещё довольно часто встречающихся. Важно, чтобы, усваивая эти церковные наставления, верующие глубже познали особенную связь, роднящую нас с евреями и иудаизмом, воспитывались бы в любви и уважении к ним»

«Из систематически возникающих проявлений расовых предрассудков здесь следует отметить антисемитизм. Кошмары Холокоста (1939—1945) высветили его как наиболее трагический образ расистской идеологии XX века, увы, не побеждённой ещё до конца и существующей и в наши дни.
Преступления прошлого ничему не научили некоторых людей. По-прежнему существуют организации, которые через свои ответвления в различных странах, пользуясь целой сетью издательств и изданий, распространяют и поддерживают расистский антисемитский миф. Радикализм этих групп выражается во всё множащихся в последнее время актах терроризма, направленных против евреев и символов иудаизма. Антисионизм, являющийся феноменом иного рода, имеющий в основе своей протест против государства Израиль и его политики, часто служит ширмой для антисемитизма, питается антисемитскими идеями, приводит к антисемитизму»

«Антисемитизм — это грех против Бога и человечества. Невозможно быть христианином, будучи антисемитом. Христианство и антисемитизм несовместимы»

«Антисемитизм, который, увы, всё ещё является во многих странах мира проблемой, был многократно заклеймён католической церковью как идеология, несовместимая с учением Христа и необходимым уважением к человеческому достоинству мужчин и женщин, сотворённых по образу и подобию Божьему. Ещё раз хотел бы выразить позицию католической церкви, решительно не приемлющей любые формы притеснений и преследований, всякую дискриминацию людей»

«Нет никаких мотивированных теологических оснований, оправдывающих дискриминацию или преследования евреев. По самой сути своей эти явления должны считаться грехом»

«Антисемитизм и все другие разновидности расизма суть „грех против Бога и человечества“ и вместе с ними должен быть отвергнут и осуждён»

«Евреи являются уникальным народом…, за что им пришлось дорого заплатить. Антисемитизм является тяжким грехом в глазах Божьих». Папа призывает католиков «смиренно признать свои ошибки, …преклонить колени перед Богом и попросить у него прощения за прошлые и настоящие грехи её сыновей и дочерей»

Раннее христианство 

В I и II веках (а иногда даже до конца III — начала IV века) иудеев и христиан часто рассматривали как одну религию. Христианство с самого начала признавало в качестве Священного Писания еврейскую Библию (Танах), как правило в её греческом переводе (Септуагинта).

Евреи часто укрывали спасающихся от преследований христиан в синагогах, хоронили тела христианских мучеников на своих кладбищах. Наряду с этим, однако, возникает и враждебное отношение иудеев к иудео-христианам. Аресты иудео-христиан, угрозы смертью, доносы на них римским властям служат свидетельством этой вражды. Нередко именно евреи провоцировали языческие власти Рима на гонения против христиан. В Иудее в преследованиях участвовали храмовое саддукейское священство и царь Ирод Агриппа I. Так, христианские источники сообщают о преследованиях ранней иерусалимской общины и заключении в тюрьму апостолов Петра и Иоанна; о казнях первомученика Стефана, Иакова — брата Иисуса, Иакова-апостола и Варнавы; а также о бичевании и тюремных заключениях Павла.

Впоследствии факты участия евреев в гонениях христиан использовались последними для разжигания антисемитских настроений в христианской среде.

С другой стороны, молодая христианская церковь, ведущая своё происхождение от иудейского учения и постоянно нуждающаяся в нём для своей легитимации, начинает инкриминировать старозаветным иудеям те самые «преступления», на основании которых некогда языческие власти преследовали самих христиан. Конфликт этот существовал уже в I веке, о чём есть свидетельства в Новом Завете.

Этапными в разделении христиан и евреев являются две даты. Прежде всего это 66—70 годы, годы I Иудейской войны, закончившейся разрушением Иерусалима римлянами. Для еврейских зелотов христиане, покинувшие город перед его осадой римскими войсками, стали не только религиозными отступниками, но и изменниками своего народа. Христиане же увидели в разрушении Иерусалимского храма исполнение пророчества Иисуса и указание на то, что отныне именно они являются истинными «сынами Завета».

Следующим важным этапом (около 80 года) стало внесение Синедрионом в Ямнии (Явне) в текст центральной еврейской молитвы «Восемнадцать благословений» проклятия доносчикам и отступникам («малшиним»). Тем самым, иудео-христиане были отлучены от иудейской общины (Херем).

Тем не менее, многие христиане долгое время продолжали верить, что еврейский народ признает Иисуса Мессией. Сильный удар этим надеждам нанесло признание Мессией руководителя последнего национально-освободительного антиримского восстания Бар Кохбы (около 132 года).

Так или иначе, но начиная со II века, антииудаизм со стороны христиан всё растёт. Особенно в этом отношении характерны Послание Варнавы, Слово о Пасхе Мелитона Сардийского, а позднее некоторые места из творений Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского и некоторых других.

Антииудейские настроения пропагандировались императором Константином: «Неприлично следовать этому богоубийственному народу (иудеям)… Да не будет у нас ничего общего с ненавистным иудейским народом».

Спецификой христианского антииудаизма — прямого наследия языческого антисемитизма — стало повторяющееся с самого начала его существования обвинение евреев в Богоубийстве. Назывались и другие их «преступления» — упорное и злонамеренное отвержение ими Христа и его учения, образ и стиль жизни, профанация Святого Причастия, отравление колодцев, ритуальные убийства, создание прямой угрозы для духовной и физической жизни христиан. Утверждалось, что евреи, как народ проклятый и наказанный Богом, должны быть обречены на «унижающий их образ жизни» (Блаженный Августин) с тем, чтобы стать свидетелями истины христианства.

Средние века 

Начиная с Миланского эдикта императора Константина (313), влияние Церкви в мире всё более возрастало. Вместе с чем возрастало и «обучение презрению» к иудеям. В свою очередь, это приводило к их социальной дискриминации, кровавым наветам, погромам, совершавшимся христианами с благословения Церкви, а также погромам, инспирировавшимся непосредственно Церковью.

Появился и совершенно чуждый исконному христианскому восприятию так называемый «христианский антисемитизм», основывающийся на том, что евреи распяли Христа. Многими христианскими чиновниками надуманный антисемитизм использовался для отвлечения христианизированного, но непросвещённого населения от острых социальных, национальных, внутрицерковных и других противоречий. При этом не учитывалось учение Церкви о том, что все люди своими грехами многократно сами распинают Христа, а среди евреев было много и тех, кто сочувствовал распинаемому Спасителю, а среди воинов, бичевавших и пригвождавших Христа ко кресту, были лица италийской и греческой национальности, а также служившие в римских легионах различные варвары. Кроме того, Евангелие (многократно) подчёркивает, что Христос добровольно распялся (ради любви к людям).

Античные методы ведения полемики (в том числе христианской) отличались особой жёсткостью. Например, Святой Ефрем (306—373) называл евреев негодяями и рабьими натурами, безумными, слугами дьявола, преступниками с ненасытной жаждой крови, 99-кратно худшими, чем неевреи.

Византийский богослов Иоанн Златоуст, в будущем Патриарх Константинопольский и впоследствии святой многих христианских церквей, в восьми проповедях «Против иудеев» (386—387) впервые высказал мысль об ответственности иудеев за смерть Иисуса Христа . Иоанн писал:
Не таковы наши церкви; нет, они истинно страшны и ужасны. Ибо, где Бог, имеющий власть над жизнию и смертию; где так много говорят о вечных муках, об огненных реках, о ядовитом черве, о несокрушимых узах, о тьме кромешной, — то место страшно. А иудеи ничего этого и во сне её видят, так как живут для чрева, прилепились к настоящему, и по своей похотливости и чрезмерной жадности нисколько не лучше свиней и козлов; только и знают, что есть да пить, драться из-за плясунов, резаться из-за наездников. Это ли, скажи мне, заслуживает почтения и страха?
Если ты уважаешь все иудейское, то что у тебя общего с нами?.. Если бы кто убил твоего сына, скажи мне, ужели ты мог бы смотреть на такого человека, слушать его разговор?.. Иудеи умертвили Сына твоего Владыки, а ты осмеливаешься сходиться с ними в одном и том же месте? Когда узнаешь, что кто-нибудь иудействует, — останови, объяви о нём, чтобы тебе и самому не подвергнуться вместе с ним опасности

Тем не менее, призывая христиан к ревнительству в защиту собственной веры, святитель отнюдь не призывал развязывать агрессию против иудеев:
Насколько зависит от тебя, никому не подавай повода ко вражде и ссоре — ни иудею, ни язычнику; если же увидишь, что как-нибудь нарушается благочестие, не предпочитай согласия истине, но стой за неё мужественно, даже до смерти; но и в этом случае не враждуй душой, не отвращайся добрым расположением, а восставай только против поступков. 

В 1096 году был организован Первый крестовый поход, целью которого было освобождение Святой земли и Гроба Господня от «неверных». Начался же он с уничтожения крестоносцами ряда еврейских общин Европы. Немалую роль в предыстории этой резни сыграла антиеврейская пропаганда погромщиков-крестоносцев, основанная на том, что христианская церковь, в отличие от иудаизма, запрещала давать в долг под проценты.

Четвёртый Латеранский собор (1215) потребовал от евреев носить на одежде специальные опознавательные знаки или ходить в особых головных уборах. Собор не был в своём решении оригинальным — в странах ислама власти предписывали и христианам и евреям исполнять точно такие же установления.
«…Что же нам, христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом, евреями? Поскольку они живут среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаем их ложь, и ругань, и богохульство…

Прежде всего, их синагоги или школы следует сжечь, а то, что не сгорит, нужно закопать и покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камня, ни оставшейся от них золы. И это следует делать в честь нашего Господа и христианства для того, чтобы Бог мог увидеть, что мы христиане, и что мы не миримся и сознательно не терпим подобную публичную ложь, поношение и богохульные слова на его Сына и на его христиан…

Во-вторых, я советую сровнять с землёй и разрушить их дома. Ибо в них они преследуют те же цели, что и в синагогах. Вместо (домов) их можно расселить под крышей или в сарае, как цыган…

В-третьих, я советую отбирать у них все молитвенники и Талмуды, в которых они учат идолопоклонству, лжи, проклятию и богохульству.

В-четвёртых, я советую отныне запретить их раввинам учить под страхом смерти.

В-пятых, я советую, чтобы евреи были лишены права на охранное свидетельство при передвижении… Пусть они остаются дома…

В-шестых, я советую запретить им ростовщичество, и забрать у них все наличные деньги, а также серебро и золото…»

В XVI веке, сперва в Италии (папа Павел IV), затем и во всех странах Европы, были созданы обязательные для поселения этнических меньшинств резервации — гетто, которые отделяли бы их от остального населения. В эту эпоху особенно свирепствовал клерикальный антииудаизм, который отражался, прежде всего, в церковных проповедях. Основными распространителями подобной пропаганды были доминиканский и францисканский монашеские ордена.

Средневековая инквизиция преследовала не только еретиков-христиан. Репрессиям подвергались и обращённые (часто насильно) в христианство евреи (марраны), а также христиане, обратившиеся к иудаизму, и еврейские миссионеры. Широко практиковались в то время так называемые христианско-еврейские «диспуты», участие в которых для евреев было принудительным. Заканчивались они или принудительным крещением, или кровавыми расправами (в результате были убиты тысячи евреев), конфискацией имущества, изгнанием, сожжением религиозной литературы, полным уничтожением целых еврейских общин.

В Испании и Португалии были введены расовые законы об «исконных христианах». Были, однако, и христиане, со всей решительностью выступавшие против этих законов. Среди них были святой Игнатий Лойола (ок. 1491—1556) — основатель ордена иезуитов и святая Тереза Авильская.

Церковь и светские власти в эпоху Средневековья, постоянно и активно преследуя евреев, действовали как союзники. Правда, некоторые папы и епископы защищали евреев, чаще безрезультатно. Религиозные преследования евреев имели и свои трагические социальные и экономические последствия. Даже обыкновенное («бытовое») презрение, религиозно мотивированное, приводило к их дискриминации в общественной и хозяйственной сферах. Евреям запрещалось вступать в гильдии, заниматься рядом профессий, занимать ряд должностей, сельское хозяйство для них было запретной зоной. Они облагались специальными высокими налогами и сборами. При этом евреи неустанно обвинялись во враждебности к тому или другому народу и подрыве общественного порядка.

Новое время

В царской России

Осуждение антисемитизма 
В 1861 году епископ Нижегородский Хрисанф (Ретивцев) призвал Церковь содействовать прекращению враждебности, установить отношения диалога с евреями.

Архиепископ Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович) в проповеди, произнесённой в конце XIX века в Одессе, подчёркивал:
Мы едины с иудеями, не отказываясь от христианства, не вопреки христианству, а во имя и в силу христианства, а иудеи едины с нами не вопреки иудейству, а во имя и в силу истинного иудейства. Мы потому отделены от иудеев, что мы ещё „не вполне христиане“, а иудеи потому отделяются от нас, что они „не вполне иудеи“. Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство, а полнота иудейства есть христианство.

На защиту евреев, против антисемитизма, становился ряд русских богословов и религиозных мыслителей: Владимир Соловьёв (который считал защиту евреев, с христианской точки зрения, одной из важных задач своей жизни), Николай Бердяев, о. Сергий Булгаков, а также православные мыслители (евреи по происхождению): Семён Франк и Лев Шестов.

В начале XX века архиепископ Николай (Зиоров), обращаясь к евреям, говорил:
Еврейский народ близок нам по вере. Ваш закон — это наш закон, ваши пророки — это наши пророки. Десять заповедей Моисея обязывают христиан, как и евреев. Мы желаем жить с вами всегда в мире и согласии, чтобы никаких недоразумений, вражды и ненависти не было между нами.

Осуждая Кишинёвский погром 1903 года, архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) публично заявлял:
Страшись же, христианин, обижать священное, хотя и отвергнутое племя. Страшная казнь Божия постигнет тех злодеев, которые проливают кровь, родственную Богочеловеку, Его Пречистой Матери, апостолам и пророкам. Не говори, что эта кровь священна только в прошедшем… Верующие в Бога и во Христа Его, бойтесь мести Господней за народ Свой. Страшитесь обижать наследников обетования, хотя и отвергнутых. За неверие их будет судить Господь, а не мы <…> Жестокие кишинёвские убийцы должны знать, что они посмели пойти против Божественного Промысла, что они стали палачами народа, который возлюблен Богом.

Во время суда над Бейлисом в 1913 году эксперты Православной церкви — профессор Киевской духовной академии протоиерей Александр Глаголев (дядя и воспитатель М. А. Булгакова) и профессор Петербургской духовной академии Иван Троицкий — защищали Бейлиса и решительно высказались против обвинений евреев в ритуальных убийствах. Против антисемитских нападок со стороны крайних радикально-правых организаций выступал митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), а также ряд других иерархов и богословов Церкви: митрополит Макарий (Булгаков), епископ Гродненский Донат (Бабинский), епископ Виссарион (Нечаев), архиепископ Серафим (Мещеряков), архиепископ Макарий (Миролюбов) и другие.

Оправдание антисемитизма 

Протоиерей Николай Малиновский в своём учебнике (1912), «составленном применительно к программе по Закону Божию в старших классах средних учебных заведений» Российской империи, высказывал своё мнение о причинах антисемитизма:
Исключительное и чрезвычайное явление среди всех религий древнего мира представляет собою религия евреев, несравненно возвышаясь над всеми религиозными учениями древности. <…> Только один еврейский народ среди всего древнего мира веровал в единого и личного Бога <…> Культ ветхозаветной религии отличается замечательною для своего времени высотою и чистотою. <…> Высоко и чисто и нравственное учение еврейской религии сравнительно с воззрениями других древних религий. Она призывает человека к богоподобию, к святости: „святи будете, яко Аз свят есмь, Господь Бог ваш“ (Лев 19.2). <…> От истинной и откровенной ветхозаветной религии нужно отличать религию позднейшего иудейства, известную под именем „новоиудейства“ или талмудической, которая является религиею правоверных иудеев и в настоящее время. Ветхозаветное (библейское) учение в ней искажено и обезображено разными видоизменениями и наслоениями. <…> В верованиях и убеждениях, внушаемых Талмудом правоверным иудеям, <…> заключается и причина того антисемитизма, который во все времена и у всех народов имел и ныне имеет множество представителей.

По мнению Уолтера Лакера, святой Иоанн Кронштадтский в одной из проповедей 1906 года «заявил, что евреи сами навлекают на себя погромы, что погромы — рука Господня, наказывающая евреев за тяжкие прегрешения против правительства». Однако в книге «Материалы для истории антиеврейских погромов в России», выпущенный в 1919—1923 годах, приводится высказывание, сделанное Иоанном Кронштадтским в 1903 году о масштабном Кишинёвском погроме 1903 года:
Прочел я в одной из газет прискорбное известие о насилии христиан кишиневских над евреями, побоях и убийствах, разгроме их домов и лавок, и не мог надивиться этому из ряда вон выходящему событию. Помню, что было подобное событие в 1881 году, на юге России, но в гораздо меньшей силе и остроте, и было следствием пагубных увлечений и заблуждений. А теперь, что породило это, потрясающее до глубины души, буйство христианского русского народа, который, вообще, отличается простотой и добротой? Сильно чувствуется воздействие извне злонамеренных людей, подстрекнувших наш народ к такому небывалому погрому… И когда же оно свершилось? На Пасхальной неделе… Вместо праздника христианского они устроили скверноубийственный праздник сатане… Русский народ, братья наши! Что вы делаете? Зачем вы сделались варварами, — громилами и разбойниками людей живущих в одном с вами отечестве..?»

Холокост

Осуждение антисемитизма 

В период Холокоста ряд церковных деятелей выступили против геноцида евреев. Многие священники Франции и Голландии, рискуя жизнью, спасали преследуемых.

Анджело Джузеппе Ронкалли (ставший впоследствии папой римским Иоанном XXIII), будучи папским нунцием в Турции и Греции (1934—1944) во время немецкой оккупации Греции прилагал усилия, чтобы предотвратить депортацию греческих евреев, а также ходатайствовал перед болгарским царем Борисом III за болгарских евреев и перед турецким правительством — за евреев, бежавших в Турцию. Ронкалли также оказывал помощь евреям в Словакии, Югославии, Венгрии, Италии и Франции.

В Болгарии от рук нацистов было спасено большинство евреев. Сначала сопротивлялся отправке евреев в лагеря смерти царь Борис III, но из-за сильнейшего давления Гитлера он сдался. Когда же евреев стали грузить в эшелоны, своё слово сказали иерархи Болгарской православной церкви, заявив: «Мы на рельсы ляжем, если поезд тронется»… И евреи были спасены.

Протестантский богослов и мученик Дитрих Бонхёффер, подвергнутый пыткам и расстрелянный в апреле 1945 года за участие в заговоре против Гитлера, бросил в адрес Церкви обвинение в том, что «она виновата в смерти самых слабых и беззащитных братьев Иисуса Христа».

После того, как архиепископ Нидерландов публично осудил нацистский антисемитизм, нацисты вывезли из Нидерландов группу священников и монахов еврейского происхождения в Освенцим, где те были убиты.

Во время Второй мировой войны и нацистской оккупации отдельные представители духовенства и верующих Русской православной церкви, рискуя жизнью, укрывали евреев, например — мать Мария (Скобцова), священники Дмитрий Клепинин, Алексей Глаголев и другие.

Поддержка уничтожения и молчание 
В сентябре 1941 года, после расстрела 33 771 еврея в Бабьем Яру, лидеры протестантов в Германии по собственной инициативе издали декларацию, объявлявшую «невозможность спасения евреев путём их крещения из-за их особой расовой конституции» и возлагавшую ответственность за войну на этих «прирожденных врагов Германии и всего мира <…> Поэтому необходимо принять самые суровые меры против евреев и выбросить их с немецкой земли». По словам Дэниэла Голдхагена: «Эта прокламация, — санкция на геноцид — является уникальным документом в истории христианства».

Епископ Т. Вурм уверял, что он не скажет «ни одного слова» против борьбы с евреями, как с опасным элементом, который разъедает «религиозную, моральную, литературную, экономическую и политическую сферы».

В 1942 году, когда геноцид еврейского народа был уже в разгаре, личный представитель американского президента запросил государственного секретаря Ватикана о том, есть ли у папы какие-либо предложения о мерах по мобилизации общественного мнения цивилизованного мира против нацистского варварства. В официальном ответе было сказано, что сообщения о действиях против евреев достигли Ватикана, но подтвердить их не оказалось возможным. Другое важное лицо намекнуло, что папа полон беспристрастной любви ко всем народам и именно поэтому вынужден вести себя с большой сдержанностью.

Рав Вайсмандель рассказывает о двух характерных встречах с представителями католического духовенства в Словакии. Священник Тиссо был здесь инициатором высылки евреев. Незадолго до праздника Песах 1942 года один уважаемый раввин обратился к архиепископу Словакии с просьбой повлиять на Тиссо — его бывшего личного секретаря. Раввин говорил только об угрозе депортации. Архиепископ же решил просветить его насчёт истинной судьбы, ожидавшей евреев: «Это не просто депортация. Там вы не умрёте от голода и лишений, там они (немцы) убьют вас всех, старых и молодых, женщин и детей, всех в один день. Это наказание вам за смерть нашего Спасителя. Вам остается только одна надежда: всем перейти в нашу религию. Тогда я добьюсь отмены этого указа».

Даже в апреле 1944 года, когда решалась судьба 400 000 евреев Венгрии (в основном католической страны), папа по-прежнему хранил молчание. Подпольный Комитет беженцев прямо попросил папу вмешаться: объявить, что участники депортации евреев в лагеря смерти будут отлучены от церкви. Уклончивый ответ был послан регенту Венгрии с двухмесячным опозданием, когда 350 000 евреев этой страны уже погибли в газовых камерах.

Осенью 1944 года рав Вайсмандель вместе со своей семьей и сотнями других евреев оказался в пересыльном лагере перед отправкой в Освенцим. Ему удалось бежать и добраться до резиденции папского нунция. Он описал его преосвященству условия, в которых жили люди в лагере, и попросил того немедленно вмешаться в планы Тиссо. Нунций ответил: «Сегодня воскресенье. Ни Я, ни отец Тиссо не занимаемся в святой для нас день будничными делами». Когда потрясённый Вайсмандель сказал, что смерть детей отнюдь не будничное дело, священник заявил: «Не существует невинных еврейских детей. Все евреи виновны. Вы должны умереть. Это наказание за ваш грех (то есть убийство Иисуса)».

В августе 1945 года, уже после уничтожения трети еврейского народа, протестантский епископ А. Мараренс, говоря о грехах церкви всё же заметил, что евреи причинили «огромное бедствие» немецкому народу и заслужили наказания, «но более человечного».

После Холокоста

Католическая церковь 
Официальное отношение Католической Церкви к евреям и иудаизму изменилось, начиная с периода понтификата Иоанна XXIII (1958—1963). Иоанн XXIII был инициатором официальной переоценки отношения католической церкви к евреям. В 1959 г. папа распорядился, чтобы из читаемой в Страстную пятницу молитвы были исключены антиеврейские элементы (например, выражение «коварные» применительно к евреям). В 1960 г. Иоанн XXIII назначил комиссию кардиналов для подготовки декларации об отношении церкви к евреям.

Перед своей смертью (1960) он также составил покаянную молитву, которую назвал «Акт раскаяния»:

Во время правления следующего папы — Павла VI — были приняты исторические решения Второго Ватиканского собора (1962—1965). Собором была принята Декларация «Nostra Ætate» («В наше время»), подготовленная при Иоанне XXIII, авторитет которого сыграл в этом существенную роль. Декларация рассматривает отношение католической церкви к нехристианским религиям и одна из её тем касалась пересмотра отношения католической церкви к евреям.

Впервые в истории появился родившийся в самом центре христианского мира документ, снимавший с евреев многовековое обвинение в коллективной ответственности за смерть Иисуса. Хотя «еврейские власти и те, кто следовали за ними, требовали смерти Христа», — отмечалось в Декларации, — в Страстях Христовых нельзя видеть вину всех евреев без исключения — как живших в те времена, так и живущих сегодня, ибо, «хотя Церковь — это новый народ Божий, евреев нельзя представлять отвергнутыми или проклятыми».

Также впервые в истории официальный документ Церкви содержал ясное и недвусмысленное осуждение антисемитизма.

За период понтификата Папы Иоанна Павла II (1978—2005) изменились некоторые литургические тексты: из отдельных церковных чинопоследований были удалены выражения, направленные против иудаизма и евреев (оставлены лишь молитвы за обращение иудеев ко Христу), а также отменены антисемитские решения целого ряда средневековых соборов.

Иоанн Павел II стал первым Папой в истории, переступившим порог православной и протестантской церквей, мечети и синагоги. Он стал также первым Папой в истории, попросившим прощения у всех конфессий за злодеяния, когда-либо совершённые членами Католической церкви.

В октябре 1985 года в Риме состоялась встреча Международного комитета по связи между католиками и евреями, посвященная 20-летию Декларации «Nostra ætate». В ходе встречи прошла также дискуссия по поводу нового ватиканского документа «Замечания о правильном способе представления евреев и иудаизма в проповедях и катехизисе римско-католической церкви». Впервые в документе такого рода было упомянуто государство Израиль, говорилось о Катастрофе европейского еврейства, признавалось духовное значение иудаизма в наши дни и приводились конкретные указания, как толковать новозаветные тексты, не делая антисемитских выводов.

Спустя полгода, в апреле 1986 года, Иоанн Павел II первым из всех католических иерархов посетил римскую синагогу. Он назвал евреев «старшими братьями». Посещая десятки городов мира с апостольскими визитами, Иоанн Павел II никогда не забывал обращаться с приветствиями к еврейским общинам. Говоря о страданиях евреев во время Холокоста, он всегда называл этот геноцид ивритским словом «Шоа».

Аналогично вели себя и другие высокопоставленные клирики Ватикана. В 1990 году президент комиссии по религиозным отношениям с евреями архиепископ (позднее кардинал) Э. Кессиди заявил: «То, что антисемитизм нашёл место в христианской мысли и практике, требует от нас акта Тшува [„раскаяния“]».

В 2000 году Иоанн Павел II нанёс исторический визит в Израиль. Он посетил Мемориал Катастрофы и героизма Яд ва-Шем и помолился у Стены Плача, после чего принёс покаяние перед еврейским народом.

Православная церковь 
Русская православная церковь принимала участие в деятельности Всемирного совета церквей, в частности, его комиссии «Церковь и еврейский народ», в работе международных конференций: в Москве были проведены две международные конференции представителей христианских церквей и нехристианских мировых религий, где официальные представители Московской Патриархии выступали с решительным осуждением милитаризма, расизма и антисемитизма.

По мнению политолога Вячеслава Лихачёва, в Русской православной церкви доминирует консерватизм и сопротивление религиозным новациям. В связи с этим ревизия доктрины негативного отношения к евреям, которая была проведена в католической и протестантской церквях, затруднена. Основным выразителем этой традиции был Иоанн (Снычёв), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. «Еврейский вопрос» относится к темам, которые консерваторы акцентируют во внутрицерковной полемике, обвиняя евреев, принимающих православие в попытке развала церкви изнутри, критикуя церковных либералов как наёмников евреев, а высших иерархов за любые попытки диалога с иудаизмом и тем более экуменические высказывания. В РПЦ существует течение меньшинства, представители которого утверждают, что подлинное христианство несовместимо с антисемитизмом.

13 ноября 1991 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на встрече с раввинами в Нью-Йорке процитировал обращение к евреям, сделанное в начале XX века архиепископом Николаем (Зиоровым):
Еврейский народ близок нам по вере. Ваш закон — это наш закон, ваши пророки — это наши пророки. Десять заповедей Моисея обязывают христиан, как и евреев. Мы желаем всегда жить с вами в мире и согласии, чтобы никаких недоразумений, вражды и ненависти не было между нами

Данное обращение было подвергнуто жёсткой критике как со стороны представителей Евроазиатского Еврейский конгресса, так и со стороны «Духовной оппозиции».

19 апреля 2008 года группа из 12 священников из пяти православных церквей (Русской, Греческой, Украинской, Грузинской и Константинопольской) выпустила обращение с призывом пересмотреть давние богословские позиции по отношению к евреям и государству Израиль и удалить антисемитские места из богослужений, особенно пасхальных, где ненависть к евреям выражается особенно ярко.

Современный израильский раввин Адин Штейнзальц: «Я считаю, что в России антисемитизм растет „сверху“, а не „снизу“. Все его значимые волны по разным причинам создавались властями. Так было во времена погромов 1895 года. Что-то видоизменилось, но, по сути, продолжилось во времена существования организации „Память“, которая была не народным движением, а была создана властями. Как это ни странно прозвучит, но в России источниками антисемитизма остаются церковь и христианская теология. Но, видимо, для большинства русских и тех, кто посещает церковь, это скорее приключение, впечатление, нежели образование. Людей, придерживающихся православной теологии, несравнимо меньше людей, посещающих церковь. Поэтому влияние фактора антисемитизма сегодня не очень значимо».

Размышляя о канонических определениях, запрещающих христианам молиться в синагоге, поститься с иудеями, праздновать с ними субботу и др., Патриарх Сербский Павел пишет:

«В этих определениях под обозначением „иудеи“ в виду имеется не народ, а вероисповедание, и нам должно быть ясно, что здесь речь идет не о каком-то расизме, не об антисемитизме, совершенно чуждом христианству и Православию. Это определённо подтверждается и тем фактом, что обычно каноны, содержащие для верующих запреты по отношению к иудеям, то же самое запрещают и по отношению к язычникам, без разницы, к какому народу они принадлежат, равно как и по отношению к христианским еретикам и схизматикам».

См. также 
 Иудаизм и христианство

Примечания

Литература 
 «Христианство и еврейский вопрос» (1884), В. С. Соловьёв
 «Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишинёве» (1903), Св. Иоанн Кронштадтский (Сергиев)
 «Еврейский вопрос, как вопрос христианский» (1924), Н. А. Бердяев
 «Христос и евреи» (1932), В. Ф. Марцинковский
 «Христианство и антисемитизм» (1938), Н. А. Бердяев
 «Расизм и христианство» (1941—1942), С. Н. Булгаков
 «Судьба Израиля как крест Богоматери», С. Н. Булгаков
 «Гонения на Израиль» (1942), С. Н. Булгаков

Современные книги и статьи
 «Христианство после Освенцима» (1990), С. Лезов
 «Ваши пророки — наши пророки» (1991), Алексий II
 «Грех антисемитизма» (1992), ксёндз проф. библеистики Михал Чайковский
 «Двести лет вместе», А. И. Солженицын
 «Как делают антисемитом», Андрей Кураев
 «Грех антисемитизма», священник Вячеслав Перевезенцев
 «Теолог Холокоста», Даниэль Грубер
 «Христианство и юдофобия», Дмитрий Таланцев
 Азбука ненависти. Антисемитизм. Яков Кротов
 «Антисемитизм». Обзор статей
 
 Можно ли христианину мыться в бане с евреем? Христианско-иудейский диалог вчера и сегодня Евгений Беркович
 Христос в Освенциме. Кризис христианства после Холокоста Евгений Беркович
 Православная церковь и евреи

Ссылки 
 Выдержки из книги Мартина Лютера «О евреях и их лжи»
 Указ 1742 года О высылке как из Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех Жидов
 Материалы, посвящённые антисемитизму в Библиотеке Якова Кротова
 Отношение Православной Церкви к евреям — материал сайта «Православие. Ру»
  Взаимовлияния Христианства и Иудаизма 
 «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX—XX вв.

Споры в христианстве
История еврейского народа